Bassée bezeichnet:
 Bassée (Landschaft), Naturlandschaft in Frankreich, im Tal der Seine (Départements Seine-et-Marne und Aube)
 La Bassée, französische Gemeinde im Département Nord
 Kanton La Bassée, französischer Kanton im Département Nord

mit Namenszusatz
 Givenchy-lès-la-Bassée, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais